TruBit es un exchange global de criptomonedas fundado en México. Fue fundado en 2020 bajo el nombre de Mexo con el respaldo de Galactic Holdings.

En octubre del 2022, la compañía anunció el lanzamiento de la Wallet TruBit, así como el cambio de nombre de su plataforma de exchange Mexo, a TruBit Pro, así renombrando la compañía con el nombre de TruBit y Trubit Pro (antes Mexo).

Historia 
TruBit se fundó el 20 de agosto de 2020 , bajo el nombre de Mexo con el respaldo de Galactic Holdings, un líder global blockchain, incubadora y capital de riesgo para el mercado LATAM.  La compañía está formada por un equipo de líderes de blockchain en México y respaldado en LATAM por un grupo de expertos internacionales.

En octubre de 2020, la compañía lanzó su programa de embajadores para México, Argentina, Venezuela, El Salvador, Colombia y el resto de Latam, sin incluir Brasil ,solo países de habla hispana.  Además, Mexo lanzó la primera academia de trading en español completamente gratis. En noviembre de 2020, Mexo lanzó  un concurso de Paper Trading Para nuevos usuarios en América Latina.

En junio de 2021, Mexo se asoció con Moneta Digital, la primera moneda estable vinculada al peso mexicano (MMXN). En agosto de 2021, Mexo Celebró  su primer aniversario y se asoció con más de diez proyectos  incluidos DeFi, GameFi , y terceros, para celebrar el primer aniversario de Mexo.

En noviembre de 2021, la compañía anunció su participación como patrocinador de la novena edición de la Conferencia Latinoamericana de Bitcoin y Blockchain (LaBitConf), que se celebrará del 15 al 20 de noviembre.

En octubre de 2022, Galactic Holdings trabajó en la creación de una billetera Crypto bajo el nombre de TruBit. El 3 de octubre del  2022,  Galactic anunció el cambio de nombre de Mexo Exchange al nombre "TruBit Pro" Exchange, así como como el lanzamiento oficial de la wallet "TruBit" al mismo tiempo.

Referencias

Enlaces externos
  Página web oficial

Empresas de México
Empresas fundadas en 2019